Hotchkiss может означать:
 Гочкис, Бенджамин Беркли (1826—1885) — конструктор и фабрикант оружия, автомобилей и бронетанковой техники, американец по происхождению, работал во Франции.
 Hotchkiss et Cie — французская промышленная компания, основанная Бенджамином Гочкисом
 Hotchkiss Mle 1897/1900/1908/1914 (Не следует путать с легким пулеметом фирмы Бенет-Мерси «Hotchkiss M1909») изготовлялся французской фирмой «Гочкис и Ко».
 Hotchkiss et Cie Model 1909 — французский полубронированный автомобиль.
 Hotchkiss H35 — Гочкисс H35 (Hotchkiss H35) — французский танк поддержки кавалерийских соединений (пехотный танк) 1930-х годов.
 Hotchkiss M1929 — французский крупнокалиберный пулемёт фирмы Hotchkiss et Cie.
 47-мм пушка Гочкиса − 47-мм скорострельная пушка Гочкиса — нарезная казнозарядная скорострельная корабельная пушка.
 полуавтоматическая 37-мм нарезная пушка «Гочкисс» SA18, созданная на основе пехотной пушки mod.1916 TR. На пушечных танках T-26 устанавливались 37-мм пушка Гочкиса или её модифицированный советский вариант «Гочкис-ПС» (также известный как ПС-1).